Гран-при Детройта 1988 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 19 июня 1988 года.

Гонка 
Городская трасса Детройта с 90-градусными поворотами давала шанс отличиться автомобилям с атмосферными двигателями. Квалификацию выиграл Айртон Сенна, а его напарник Ален Прост оказался лишь на четвёртом месте, пропустив две Феррари.

Сенна лидировал от старта до финиша, Прост быстро обошёл Альборето и Бергера, но бразильца ему было не достать. МакЛарены завоевали очередной дубль. Подиум точь-в-точь повторял подиум предыдущего Гран-при, так как третьим финишировал Тьери Бутсен на Бенеттоне

Большое количество сходов позволило завоевать очки гонщикам, представляющим маленькие команды : Андреа де Чезарис занял четвёртое место на Риале, а Пьерлуиджи Мартини привел к финишу свою Минарди на шестой позиции. Джонатан Палмер финишировал пятым.

|}

 Первые очки для Пьерлуиджи Мартини, команд Минарди и Риал.
 Последний Гран-при Формулы-1, проведенный в Детройте.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Детройта